Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 331 a.C.), cônsul em 331 a.C..
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 287 a.C.), cônsul em 287 a.C. e filho do anterior.
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 222 a.C.), cônsul cinco vezes. Conquistador de Siracusa e neto do anterior.
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 196 a.C.), cônsul em 196 a.C. e filho do anterior.
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 183 a.C.), cônsul em 183 a.C. e filho ou irmão do anterior.
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 166 a.C.), cônsul em 166 e filho do cônsul em 196 a.C..
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 51 a.C.), cônsul em 51 a.C. e partidário de Pompeu Magno.
Marco Cláudio Marcelo (cônsul em 22 a.C.), questor em 48 a.C. e possivelmente a mesma pessoa que foi cônsul em 22 a.C..
Marco Cláudio Marcelo (sobrinho de Augusto), sobrinho de Augusto.
Marco Cláudio Marcelo (quindecênviro de 17 a.C.), um dos quindecênviros de 17 a.C., por ocasião da quinta celebração dos Ludi Saeculares.

Desambiguações de antropônimos